Трес-Ислас () — населённый пункт в восточной части Уругвая, в департаменте Серро-Ларго.

География 
Расположен в западной части департамента, к северу от ручья Кебрачо, недалеко от национального шоссе № 7. Населённый пункт находится в 62 км от административного центра департамента, города Мело и в 22 км от города Фрайле-Муэрто.

Население 
Население по данным на 2011 год составляет 195 человек.
 

Источник: Instituto Nacional de Estadística de Uruguay

Примечания

Ссылки 
 Instituto Nacional de Estadística: Plano de la localidad de Tres Islas

Населённые пункты Уругвая